Schweinehirt (auch: Schweinehirte) bezeichnet:

 einen Beruf, den es bis ins 19. Jahrhundert gab, siehe Gemeindehirte
 Der Schweinehirt, Kunstmärchen von Hans Christian Andersen
 eine Figur im russischen Märchenfilm Die Prinzessin auf der Erbse (1977)

Siehe auch:
 Die Prinzessin und der Schweinehirt
 Der Schweinehirt, deutscher Märchenfilm von Carsten Fiebeler (2017)